Kazimierz Biskupi (plaats), plaats in Polen
 Kazimierz Biskupi (gemeente), gemeente in Polen